Bolton:
 
 Bolton — общепринятое сокращение имени зоолога, добавляемое к названиям некоторых зоологических таксонов для обозначения того, что автором этих наименования является Барри Болтон ().

См. также 
 Болтон